A bizmutnak (Bi) nincs stabil izotópja, de egyik izotópjának rendkívül hosszú a felezési ideje, így standard atomtömege megadható. A bizmut-209-ről ma már ismert, hogy radioaktív, de hagyományosan „stabil” izotópnak tekintik, mivel felezési ideje több mint 1,9 év, mely az Univerzum életkorának több mint egymilliárdszorosa. A 209Bi után a legstabilabb radioizotópja a 210mBi (felezési ideje 3,04 millió év), a 208Bi () és a 207Bi (32,9 év) – ezek egyike sem fordul elő a természetben. A többi izotóp felezési ideje 1 évnél rövidebb, a többségé az egy napot sem éri el. A természetben is előforduló radioizotópjai közül a leghosszabb élettartamú a radiogén 210Bi, ennek felezési ideje 5,012 nap.

A radioaktív bizmut-213 kereskedelmileg úgy állítható elő, hogy rádium céltárgyat bombáznak lineáris gyorsító fékezési sugárzásának fotonjaival. 1997-ben az alfa-bomló, Bi-213 tartalmú antitestet használtak leukémiás betegek gyógyítására. A Bi-213 alfa-bomló, felezési ideje 45 perc. Ezt az izotópot a rák kezelésére is kipróbálták, például az ún. célzott alfa-terápiás program keretében. A bizmut-213 az urán-233 bomlási sorának tagja.

Táblázat

Megjegyzések
 A # jel a nem kizárólag kísérletekből, hanem részben szisztematikus trendekből származó értéket jelöl. A nem kellő megalapozottsággal asszignált spinek zárójelben szerepelnek.
 A bizonytalanságokat rövid formában – a megfelelő utolsó számjegy után zárójelben – adjuk meg. A bizonytalanság értéke egy standard deviációnak felel meg, kivéve, ahol az izotóp-összetételt és standard atomtömeget a IUPAC nagyobb bizonytalansággal adja csak meg.

Jegyzetek

Fordítás

Források
 Izotóptömegek:

 Izotóp-összetétel és standard atomtömegek:

 A felezési időkre, a spinekre és az izomer adatokra vonatkozó információk az alábbi forrásokból származnak:

Bizmut